DOC kan syfta på,

 DOC – ett italienskt system för skyddade ursprungsbeteckningar av jordbruksprodukter; mat och vin, se Denominazione di origine controllata
 DOC – ett portugisiskt system för skyddade ursprungsbeteckningar av vin, se Denominação de Origem Controlada
 DOC – ICAO:s kod för Norsk Luftambulanse
 DOC – ett mått på det totala organiska kolinnehållet i vatten i löst form, se Löst organiskt kol
 DOC (4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin) – en narkotikaklassad substans, se Lista över narkotika
 .doc – en filändelse använd bland annat av datorprogrammet Microsoft Word